«Jordi Puig» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Puig Fabregat (1961-), exjugador de baloncesto español.
 Jordi Puig Vicens (1971-), exjugador de baloncesto español.